Теобалд I ( или , око 1191 — 17. фебруар 1220) је био гроф Лорене. Био је син Фридриха II и Агнес од Бара.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1191.
Умрли 1220.
Династија Лорена